Антиабортное движение в России называют также пролайф-движением, что является заимствованием международного термина pro-life. Иногда используется русский перевод термина — «за жизнь».

Законодательство об абортах в России 

Первым российским законом, предусматривающим наказание за совершение абортов, считается Соборное уложение 1649 года, в котором сказано:

Специалисты указывают, что русское право того времени не разделяет убийство ещё не рождённого и уже появившегося на свет ребёнка, считая и то, и другое преступлением, достойным смертной казни.

Запрет абортов действовал до начала двадцатого века. В 1913 году Владимир Ленин в статье «Рабочий класс и неомальтузианство» заявил о намерении «требовать безусловной отмены всех законов, преследующих аборт». 18 ноября 1920 года эта инициатива была задокументирована. Народный комиссар здравоохранения Николай Семашко и нарком юстиции Дмитрий Курский подписали постановление, в котором под предлогом искоренения подпольных абортов вводились бесплатные операции по искусственному прерыванию беременности в советских больницах. Это был первый случай легализации абортов в новейшей истории.

В постановлении 1920 года легализация абортов характеризовалась как временная мера, «пока моральные пережитки прошлого и тяжёлые экономические условия настоящего ещё вынуждают часть женщин решаться на эту операцию». Предполагалось постепенное искоренение аборта «путём укрепления социалистического строя и агитации против абортов среди масс трудящегося женского населения». Несмотря на это, после легализации операции число абортов стало увеличиваться. В 30-е годы аборты, которые не были обусловлены медицинскими показаниями, снова были криминализованы, но 23 ноября 1955 года Указом Президиума Верховного Совета СССР запрет на аборты по желанию был отменён.

Согласно закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в России операция по преждевременному прерыванию беременности покрывается Обязательным Медицинским Страхованием, проводится по желанию матери на сроках до 12 недель беременности. По социальным показаниям — до 22 недель и по медицинским показаниям — на протяжении всего срока беременности. Аборт по желанию женщины может проводиться не ранее 48 часов с момента обращения. Согласно статье 70 этого закона врач имеет право отказаться от проведения аборта, если операция не обусловлена медицинскими показаниями, и если возможна замена отказавшегося врача другим специалистом. В 2013 году в Федеральный Закон № 38 «О рекламе» были внесены дополнения, согласно которым в России запрещается реклама абортов.

Позиция Русской Православной Церкви 
Официальное отношение Московского Патриархата к преждевременному прерыванию беременности сформулировано в Основах социальной концепции Русской Православной Церкви — документе, принятом Архиерейским собором 15 августа 2000 года. Во втором пункте XII главы указано:
«С древнейших времён Церковь рассматривает намеренное прерывание беременности (аборт) как тяжкий грех. Канонические правила приравнивают аборт к убийству. В основе такой оценки лежит убеждённость в том, что зарождение человеческого существа является даром Божиим, поэтому с момента зачатия всякое посягательство на жизнь будущей человеческой личности преступно».
При этом оговаривается, что «в случаях, когда существует прямая угроза жизни матери при продолжении беременности, особенно при наличии у нее других детей, в пастырской практике рекомендуется проявлять снисхождение».

Общая характеристика антиабортного движения в России 
Антиабортное движение в России возникает после распада СССР. Оно становится актуальным не только благодаря смене политического режима и возрастающему влиянию Церкви в обществе, но и по причине тяжёлой демографической ситуации и значительного сокращения населения страны на рубеже веков. Изначально инициатива антиабортного движения исходила именно от православных организаций, которые распространяли антиабортные просветительские материалы и оказывали помощь беременным женщинам в тяжёлых жизненных обстоятельствах.

Выделяется три основных направления антиабортного движения в России: просветительское, благотворительное и правозащитное.

Просветительское направление 
Просветительское направление антиабортного движения включает в себя несколько разновидностей информационной работы с населением: раздача печатных материалов, проведение лекций, показ научно-популярных фильмов, индивидуальные консультации.
Просветительское направление стало первым вектором антиабортного движения в конце XX века, так как остальные направления требовали больше времени для формирования. Проблема абортов в первую очередь стала освещаться в выступлениях религиозных деятелей, таких как Иоанн (Крестьянкин), Амфилохий Почаевский, Димитрий Смирнов, Даниил Сысоев и др. Все они в своих письмах и проповедях высказывались против абортов, настаивая на том, что аборт — это убийство, то есть один из самых страшных грехов.

Одной из первых российских просветительских антиабортных организаций стал медико-просветительский центр «Жизнь», созданный в 1993 в Москве году при храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке по инициативе священника Димитрия Смирнова. Центр занимается информированием людей по вопросам семьи и брака, изданием книг и листовок, проведением лекций и аналитических опросов.

С 2014 года занимается просветительской деятельностью против абортов Благотворительный фонд защиты семьи, материнства и детства имени Святителя Николая Чудотворца. Фонд открывает в женских консультациях кабинеты медицинского психолога и занимается установкой информационных стендов. На стендах изображаются особенности внутриутробного развития человека, могут освещаться негативные последствия аборта, указываются телефоны доверия, по которым женщина может обратиться за психологической, материальной и юридической помощью. К 2021 году Фонд установил около 3000 стендов в 32 регионах России. Посетительницы больниц с установленными антиабортными стендами отмечают сильное впечатление от текстов и изображений. На сайте фонда публикуются истории женщин, которые, увидев стенды, отказались от аборта и родили ребёнка, воспользовавшись материальной и психологической поддержкой фонда.

В 2015 году общественное движение «За жизнь», в основном занимающееся благотворительной работой, запустило программу «Просвещение за жизнь», также нацеленную на просветительскую антиабортную деятельность.

Одной из площадок формирования сообществ с антиабортной направленностью стали социальные сети. Группы и сообщества в социальных сетях объединяют противников абортов из разных регионов. Формат онлайн-активизма позволяет большому количество людей координировать деятельность, создавать и подписывать петиции, распространять информационные материалы. Такую работу ведут, например, группы в социальной сети ВКонтакте: «Аборт-детоубийство! Против абортов», «Врачи против абортов» , «Женщины против абортов».

Воины жизни 
В 2006 году начинает свою деятельность движение «Воины жизни». Организация регулярно проводит молебны, раздачу антиабортных листовок, молитвенные стояния. Также одной из основных направлений деятельности общества является организация лекций и бесед со школьниками, студентами и военнослужащими. Лекции проводятся профессиональными врачами и педагогами с участием психолога и священника.

Также «Воины жизни» ведут правозащитную деятельность. Совместно с «Движением сопротивления убийствам детей» и другими антиабортными организациями «Воины жизни» неоднократно проводили пикетирования абортариев в разных городах.

Четыре года подряд, с 2016 по 2019, «Воины жизни» проводили в Санкт-Петербурге Крестовоздвиженские крестные ходы по водам. Движение арендовало теплоходы, на которых размещались иконы и баннеры против абортов. Читая молитвы, участники мероприятия на теплоходах проходили по рекам города.

«Воины жизни» выступают с резкой критикой Федеральной антимонопольной службы за то, что она, будучи обязанной контролировать соблюдение закона «О рекламе», не пресекает рекламу абортов в Интернете. В 2016 году движение совместно с участниками других антиабортных организаций провело серию акций протеста у центрального аппарата и ряда региональных управлений ФАС.

Деятельность протоиерея Димитрия Смирнова 

Помимо организации медико-просветительского центра «Жизнь» в 1993 году протоиерей Димитрий Смирнов внёс существенный вклад в развитие просветительского антиабортного движения. С 2011 года входил в состав Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защиты материнства, а с 2013 по 2020 год являлся её председателем. В своих проповедях священник регулярно освещал проблему абортов, выступал на заседаниях Патриаршей комиссии, озвучивал свою позицию в различных интервью и своих статьях, в феврале 2019 года выступил на II Гиппократовском медицинском форуме «Охрана репродуктивного здоровья семьи и ребёнка: новые технологии и медицинская этика». Неоднократно говорил о том, что необходимо вывести аборты из системы Медицинского Страхования и регулярно проводить беседы с молодёжью о невозможности оправдания убийства ребёнка.

В 2020 году поддержал предложение ответственного секретаря патриаршей комиссии по делам семьи священника Федора Лукьянова ввести мораторий на аборты во время пандемии.

Благотворительное направление 
Благотворительная антиабортная деятельность направлена на оказание помощи беременным женщинам, матерям и семьям, попавшим в тяжёлую жизненную ситуацию. В рамках этого направления по благословению патриарха Кирилла в 2016 и 2018 году были организованы благотворительные акции, приуроченные к Международному дню защиты детей. В 2016 году удалось собрать около 39 миллионов рублей, которые были использованы для открытия более ста новых центров помощи беременным в регионах России.

В России действуют приюты и кризисные центры, где консультируют нуждающихся женщин, а также предоставляют им материальную, психологическую и юридическую помощь.
На портале Милосердие.ru размещена база данных по социальному служению Русской Православной Церкви, в которой зарегистрировано более ста кризисных центров в различных регионах России.

Также в России действует кризисный центр по вопросам незапланированной беременности, который бесплатно принимает звонки из любого региона Российской Федерации.

Дом для мамы 

Кризисный центр «Дом для мамы» — один из проектов благотворительной службы «Милосердие», запущенный в 2012 году. В кризисном центре оказывается юридическая и психологическая помощь, предлагается детская одежда, оплата билетов до места проживания, восстановление документов, помощь в поиске жилья и работы. В «Доме для мамы» есть приют на 20 мест. Руководительница центра — Мария Студеникина.

За жизнь 

Общественное движение «За жизнь» начало свою деятельность в 2010 году. Ведёт просветительскую и благотворительную деятельность. Главные цели движения заявляются как защита нерождённых детей и семейных ценностей. Движение «За жизнь» в 2015 году начало программу противоабортного консультирования и помощи кризисным беременным «Спаси жизнь». На сайте программы указан круглосуточный телефон доверия. Женщинам в рамках программы может быть предложено предабортное консультирование, психологическая, юридическая и материальная помощь, временное жильё и трудоустройство. Президент движения — Сергей Чесноков.

Женщины за жизнь 
В 2016 году начал свою деятельность благотворительный фонд «Женщины за жизнь», учреждённый Натальей Москвитиной и Борисом Корчевниковым. Организация занимается поддержкой женщин в ситуации репродуктивного выбора. Фонд реализует множество проектов, в том числе выпускает информационный медиа-журнал «Пчела». В журнале освещаются различные сферы, интересующие современных женщин: семья, карьера, материнство, здоровье, смысл жизни и т. д.. Также портал содержит в себе карту волонтёров, с помощью которой осуществляется непосредственное взаимодействие кризисных семей и желающих помочь. Волонтёры фонда оказывают психологическую помощь женщинам перед репродуктивным выбором. Каждый месяц фонд запускает школу волонтёров очной и заочной формы обучения. Обучающиеся имеют возможность познакомиться с устройством фонда и его сотрудниками и прослушать в удобное для себя время лекции врачей, юристов и психологов.

Ещё один проект фонда — «Супер мама», где матерям, которым диагностировали внутриутробные пороки развития плода, оказывают медицинскую и юридическую поддержку. Проект действует во многих городах России, и на каждый случай составляется индивидуальная программа реабилитации.

Также силами фонда были запущены такие программы как проект продуктовой помощи матерям и беременным «Мамино окно», проект «Мама красивая», предоставляющий матерям возможность получить комплекс оздоровительных услуг бесплатно или по низкой цене, проект «Приданое малышу», в рамках которого женщины при выписке из роддома могут получить посылку с вещами и подарками для новорождённого.

Совместно с движениями «За жизнь», «Семья и детство» и «Сохраним жизнь вместе» благотворительный фонд «Женщины за жизнь» организовал партнёрскую программу «Плюс один», направленную на профилактику абортов.

Правозащитное направление 
Правозащитное направление включает в себя обращение к законодательным органам Российской Федерации участников и организаций антиабортного движения с просьбой изменить отношение к абортам на законодательном уровне.

Отмена государственного финансирования абортов 
В 2004 году Депутат Государственной Думы Александр Чуев предложил законопроект, предусматривающий отказ от включения финансирования абортов в Обязательное Медицинское Страхование. В результате рассмотрения законопроекта Государственной Думой в 2005 году инициатива Чуева была отклонена.

В январе 2011 года патриарх Кирилл направил руководству Российской Федерации документ «Предложения по совершенствованию национальной политики в сфере заботы о семье и детстве», в котором целый блок был посвящён противодействию абортам. Среди прочего было предложено исключение абортов из Обязательного Медицинского Страхования (кроме случаев прямой угрозы жизни матери), разработка специальных образовательных программ в средних учебных заведениях, разъяснение в средствах массовой информации негативных последствий абортов, обеспечение консультаций психолога для решившихся на аборт женщин при каждом роддоме, создание сети приютов для одиноких матерей в трудной жизненной ситуации. Было также предложено ввести в практику обязательный двухнедельный перерыв между оформлением согласия женщины на аборт и самой операцией. Все требования, за исключением последнего, не были приняты Комитетом по охране здоровья Госдумы. Требование ввести так называемое «время тишины» для того, чтобы женщина могла обдумать свое решение сделать аборт, было принято, однако ограничено двумя днями. В таком виде эта поправка вошла в закон «Об основах охраны здоровья граждан».

Законопроекты о выведении абортов из системы Обязательного Медицинского Страхования вносились в Государственную Думу неоднократно, однако ни один из них не был одобрен. Среди аргументов против финансирования абортов были названы бюджетные затраты на аборты, которые составляют около 5-10 миллиардов рублей в год. Было предложено направить эти деньги на материальную помощь беременным женщинам в сложных ситуациях, многодетным семьям и прочим нуждающимся.
 

В 2015 году на Рождественской парламентской встрече в Госдуме Патриарх Кирилл заявил:
«Полагаю морально оправданным выведение операций по искусственному прерыванию беременности из системы обязательного медицинского страхования, которая поддерживается за счёт налогоплательщиков, в том числе тех, кто категорически не приемлет аборты».

На государственном портале «Российская общественная инициатива» была создана петиция «Оплата государством абортов только по медицинским показаниям», который к февралю 2016 года собрал 100 192 голоса. Благодаря достаточному количеству голосов проект был направлен на рассмотрение экспертной рабочей группе федерального значения. В экспертном заключении было объявлено о необходимости передачи этого заключения и материалов общественной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, однако там инициатива была отклонена.

Летом 2018 года руководитель Миссионерского отдела Архангельской епархии протоиерей Евгений Соколов в программе «Что скажете, батюшка?» подверг резкой критике правительство Российской Федерации и лично Владимира Путина за лицемерие и за отказ вывести аборты из системы Обязательного Медицинского Страхования: «Мы говорим, что аборты страшный грех, а государство говорит, что это не убийство, ибо оно считает эту операцию законной».

Деятельность иерея Даниила Сысоева 

Одним из наиболее известных священников, выступавших за запрет абортов, был иерей Даниил Сысоев. Он лично принимал участие в нескольких антиабортных акциях и входил в Оргкомитет межрегиональной акции «Россия без абортов — 2009». В интервью после одного из пикетов высказал требование запрета абортов, а в своём блоге в Живом Журнале опубликовал в 2009 году заметку «Уранополитический взгляд на аборты», где утверждалось, что запретить аборты в стране — это долг правителей.

Борьба за запрет абортов 
Главной целью правозащитного направления антиабортного движения является полный законодательный запрет проведения абортов. С этой целью в 2013 году по инициативе общественного движения «За жизнь» был начат сбор миллиона подписей за запрет абортов, который поддержали многие общественные и религиозные деятели, в том числе схиархимандрит Илий (Ноздрин), протоиерей Всеволод Чаплин, епископ Тихон (Шевкунов), Григорий Лепс, Дмитрий Певцов, Оксана Федорова, Борис Корчевников, Диана Гурцкая, Анна Кузнецова, Верховный муфтий России Талгат Таджуддин, глава Чечни Рамзан Кадыров и др. В 2016 году петицию подписал Патриарх Кирилл. К августу 2017 года было собрано 1,2 млн подписей, которые осенью того же года были переданы в администрацию президента России.

Петиция содержала в себе среди прочего требование законодательного запрета проведения абортов на территории Российской Федерации, «запрет вспомогательных репродуктивных технологий» и «признания за зачатым ребёнком статуса человеческого существа», которое имеет право на охрану жизни и здоровья. Петиция также выдвигала требования оказывать материальную помощь из федерального бюджета беременным женщинам и семьям с детьми.

В 2018 году прошёл Демографический форум «Добровольцы за жизнь», организованный ООД «За жизнь!», на котором координатор движения Сергей Чесноков озвучил реакцию В. В. Путина на обращение «За запрет абортов!»: «Президент сказал, что наше общество не готово к запрету абортов, но поддержал благотворительное направление, деятельность по профилактике абортов».

17 мая 2020 года на X Парламентских встречах в Совете Федерации патриарх Кирилл выразил надежду, «чтобы жизнь ребёнка, будущего члена нашего общества, защищалась законом с момента зарождения».

Напомню, что российский Гражданский кодекс защищает право нерождённого наследника. Существующие нормы, как представляется, вполне могут быть отредактированы таким образом, чтобы жизнь ребёнка, будущего члена нашего общества, защищалась законом с момента зарождения. Удивительно: право наследования защищается, а право ребёнка на жизнь не защищается. Откуда это у нас — от какой культуры, из какой традиции? Призываю законодателей смелее подходить к вопросу защиты жизни, не обращая внимание на мнения, пугающие нас якобы ростом нелегальных операций. Любые нелегальные действия должны получать достойный ответ. Надеюсь, что наши правоохранительные органы позаботятся о том, чтобы вопросы здравоохранения оставались в исключительном ведении профессионального медицинского сообщества, а не коммерсантов.

Вновь хочу подчеркнуть: позиционирование аборта как бесплатной медицинской услуги, финансируемой из государственного бюджета, то есть из налоговых отчислений граждан, остаётся большой моральной проблемой нашего общества, терпящего не только духовный урон, но и переживающего демографический кризис. И хочется спросить: неужели пандемия, смерть миллионов людей, в том числе от множества несчастных случаев, не научат нас бережнее относиться к жизни человека?

Уличные массовые мероприятия 
Одним из видов правозащитных мероприятий антиабортного движения являются гражданские стояния. 23 октября 2016 года на Суворовской площади г. Москва прошла масштабная акция «Битва за жизнь», в которой приняли участие более 2 тыс. человек. Стояние было организовано общественными движениями «За жизнь», «Сорок сороков», «Православные добровольцы», «Женщины за жизнь» и др. Актёр Михаил Пореченков накануне акции записал видеообращение, в котором призвал неравнодушных поучаствовать в мероприятии. Организаторы и участники стояния выступали за признание за зачатым ребёнком статуса человека, за запрет абортов и за оказание материальной помощи нуждающимся беременным женщинам. В акции принимали участие многие общественные, политические и религиозные деятели, в том числе депутат Госдумы Виталий Милонов, протоиерей Андрей Ткачёв, доктор биологических наук Московского Государственного Университета профессор Владимир Голиченков и др..

Правозащитные мероприятия часто приурочены к памятным датам, например к Международному дню защиты детей 1 июня. К этой дате был приурочен и автопробег против абортов, который состоялся 30 мая 2010 года. В автопробеге принимало участие 22 автомобиля, а его маршрут проходил через центр Москвы: Садовое Кольцо, Воробьёвы Горы, набережные вдоль Кремля.

В 2009—2014 годах в день защиты детей проводились межрегиональные акции, такие как «Россия — за жизнь! Россия — без абортов», «Спасай взятых на смерть». Участники акций после общего молебна распространяли среди населения просветительскую литературу и листовки, устанавливали плакаты, с целью привлечь внимание общества к проблеме абортов. Также в честь Международного дня защиты детей в 2014 году в Москве был проведён митинг с лозунгами о защите жизни нерождённых детей.

11 января, день памяти Вифлеемских младенцев, петербургское отделение медико-просветительского центра «Жизнь» ежегодно на протяжении длительного времени отмечало организацией молитвенных трехчасовых стояний у Казанского кафедрального собора.

В 2016—2018 годах некоторые регионы России провели «дни тишины», в которые отказались от проведения абортов. Например, в Приморском крае это были дни с 31 июля по 3 августа 2016 года, запрет был введён в рамках акции «Подари мне жизнь», а летом 2018 года на четыре дня отказались от абортов в Рязанской области, Приморском крае и Якутии.

Крестный ход также является одним из проявлений правозащитной антиабортной деятельности.
15 марта 2018 года стартовал четырёхмесячный крестный ход «За жизнь и семью», посвящённый молитве об отмене абортов. Крестный ход был организован движением «За жизнь!» и был приурочен к годовщине столетия убийства Царской семьи. Акция начиналась в Царском Селе (Санкт-Петербург) и планировалась завершиться на Ганиной Яме (Екатеринбург), однако в дальнейшем крестный ход было решено продлить до посёлка Аник под Невьянском — места, где в 2012 году были обнаружены останки 248 младенцев, абортированных на больших сроках внутриутробного развития. Таким образом, участники крестного хода за 130 дней пути преодолели около 3020 км пешком.

Общественное движение «За жизнь!» является в том числе и организатором приуроченной к началу учебного года акции «Они могли бы пойти в школу». В нескольких городах на городских площадях в рамках акции выставляется детская обувь, символически изображающая детей, которые могли бы родиться.

Примечания

Литература 
 Максименко М. Д. АНТИАБОРТНОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ: МОТИВЫ И ПРАКТИКИ УЧАСТНИКОВ. Выпускная квалификационная работа.
 Романовский Г. Б. Право на аборт: отечественный и зарубежный опыт. Демоскоп Weekly. 2007. № 279—280.
 Mancini S., Stoeckl K. Transatlantic conversations. The Emergence of Society-Protective Antiabortion Arguments in the United States, Europe, and Russia. 2018.

Ссылки 
 Православный медико-просветительский центр «Жизнь»
 Общероссийское общественное движение «За жизнь»
 Международное движение против абортов «Воины жизни»
 Благотворительный фонд «Женщины за жизнь»
 Центр помощи «Дом для мамы»
 Благотворительная программа помощи «Спаси жизнь»
 Благотворительный Фонд защиты семьи, материнства и детства имени Святителя Николая Чудотворца

См. также 
 Аборт
 Аборты в России
 Аборт и христианство
 Антиабортное движение
 Полемика вокруг проблемы аборта
 Право на жизнь

Аборт
Полемика вокруг проблемы аборта
Аборты в России
Политические движения
Права человека
Активизм
Медицина в России
Права женщин в России